Огублённый (огу́бленный) гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках мира. Символ в алфавите МФА — ɵ, в алфавите X-SAMPA — 8. Символ  представляет собой перечеркнутую букву o, не следует путать с греческой буквой тета (θ), которая в алфавите МФА обозначает глухой зубной щелевой согласный.

Примеры

Примечания 

Гласные средне-верхнего подъёма
Гласные среднего ряда
Огублённые гласные